Massimo Di Cataldo – cantautore e attore
Francesco Di Cataldo – maresciallo di polizia penitenziaria assassinato da un gruppo di terroristi nel 1978